Helmut Behrendt ist der Name folgender Personen:

* Helmut Behrendt (Sportfunktionär) (1904–1985), deutscher Sportfunktionär
 Helmut Behrendt (Offizier) (1924–2013), deutscher Brigadegeneral
 Helmut Behrendt (Politiker) (* 1948), deutscher Politiker (FDP)